Spojení písmene M a číslice 45 může mít různé významy:

 Dálnice M45 – dálnice v Anglii
 Plejády – hvězdokupa